Barteria är ett släkte av passionsblomsväxter. Barteria ingår i familjen passionsblomsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Passionsblomsväxter
Barteria

es:Brasenia
nl:Barteria_fistulosa